Veselets (Razgrad), een dorp in de Bulgaarse oblast Razgrad
Veselets (Targovisjte), een dorp in de Bulgaarse oblast Targovisjte